Подлипки — село в Клепиковском районе Рязанской области России, входит в состав Ненашкинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Пра в 8 км на запад от райцентра города Спас-Клепики.

История 
Обновленская церковь в селе упоминается в окладных книгах 1676 года, в приходе было 35 крестьянских дворов и 5 бобыльских.. 

В 1905 году село входило в состав Ершовской волости Рязанского уезда и имело 10 дворов .

С 1929 года село входило в состав Калдевского сельсовета Клепиковского района Рязанского округа Московской области, с 1939 года — в составе Рязанской области, с 2005 года —  в составе Ненашкинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Клепиковского района